Игорь Георгиевич Маландин (1925—1996) — советский и российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор, специалист по криминалистике, заместитель директора Саратовского юридического института им. Д. И. Курского по научной работе (1961—1967), заместитель начальника ВНИИ МВД СССР (1968—1974).

Биография 
Игорь Георгиевич Маландин родился в 1925 году в г. Пермь.
 1950 год — окончание Саратовского юридического института им. Д. И. Курскго.
 1950 год — 1956 год — учёба в аспирантуре Саратовского юридического института им. Д. И. Курскго.
 1950 год — младший научный сотрудник Саратовской экспертно-криминалистической лаборатории.
 с 1953 года — сотрудник кафедры криминалистики Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. Прошел путь от ассистента кафедры до профессора (с ноября 1967 года).
 1956 год — защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова на тему «Документы как доказательства при расследовании хищений социалистической собственности».
 1965 год — защита диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова на тему «Борьба с дорожно-транспортными происшествиями и правонарушениями на транспорте в СССР».
 март 1961 года — октябрь 1967 года — заместитель директора Саратовского юридического института им. Д. И. Курского по научной работе.
 1968 год — 1974 год — заместитель начальника ВНИИ МВД СССР и одновременно начальник лаборатории проблем безопасности дорожного движения.
 с 1974 года — учёный секретарь Академии МВД СССР.
Умер в 1996 году.

Публикации

Авторефераты диссертаций

Книги, монграфии, учебные пособия

Статьи

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература

Биография

Критика

Ссылки 
  Юридическая Россия
 Саратовская государственная юридическая академия

Криминалисты России
Криминалисты СССР
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Академии управления МВД России
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Юристы России